Geografia:
 Lowell (Arkansas)
 Lowell (Indiana)
 Lowell (Maine)
 Lowell (Massachusetts)
 Lowell (Ohio)
 Lowell (Oregon)
 Lowell (Vermont)
 Lowell (Wisconsin)
 Lowell Point, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Biografies:
 Percival Lowell (1855 - 1916), aficionat de l'astronomia convençut que existien canals artificials a Mart.
 Scott Lowell (1965, Denver, Colorado), actor estatunidenc.
 Miscel·lània:
 Observatori Lowell, observatori astronòmic a Flagstaff, Arizona.
 Lowell Observatory Near-Earth-Object Search, programa conjunt de la NASA i el Lowell Observatory a Flagstaff, Arizona.
 Lowell Observatory, Anderson Mesa Station, observatori estel·lar del centre del Lowell Observatory a uns 12 km de la seu central.